Шампань — многозначный термин,  обозначающий, прежде всего, историческую область во Франции.

Значения:

Фамилия 
 Шампань, Клод (1891—1965) — канадский композитор, педагог и музыкальный функционер.
 Шампань, Патрик (род. 1945) — французский социолог.
 Шампань, Филипп де (, 1602—1674) — французский художник эпохи барокко.
 Шампань, Франсуа-Филипп (род. 1970) — канадский политик.

Топоним

Во Франции
 Шампань (, ) — историческая область во Франции, знаменитая винодельческими традициями (слово «шампанское» происходит от её названия).
 Шампань () — винодельческий регион Франции, расположенный на территории административных регионов Шампань — Арденны и Пикардия.
 Шампань — Арденны () — регион на северо-востоке Франции. Главный город — Шалон-ан-Шампань.
 Шампань — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Шампань () — городок в департаменте Ардеш.
 Шампань () — городок в департаменте Приморская Шаранта.
 Шампань () — городок в департаменте Эр и Луар.
 Шампань () — городок в департаменте Сарта.

В других странах
 Шампань (, Швейцария) — небольшой городок в районе Грандсон кантона Во.
 Шампейн (, США) — город в Иллинойсе в 217 км южнее Чикаго.

Прочее
 Шампань — порода кроликов.

См. также 

 Шампанье
 Шампаньи
 Шампаньяк
 Шампань-ан-Вальроме (значения)
 Шампань-сюр-Венжан
 Шампань-сюр-Уаз
 Шампань-ан-Вальроме (кантон)
 Шампань-Мутон (кантон)
 Шампаньоль
 Шампанья
 Шампанское (значения)
 Шампейн
 Сен-Сир-ле-Шампань